Суперкубок ОАЕ з футболу 2017  — 20-й розіграш турніру. Матч відбувся 20 січня 2018 року між чемпіоном ОАЕ клубом Аль-Джазіра та володарем кубка Президента ОАЕ клубом Аль-Вахда.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на footballdatabase

2017
ОАЕ
Січень 2018
2018 в ОАЕ